Tubaria von lateinisch tuba, gerade Trompete, kann bedeuten:

 Eileiterschwangerschaft
 den wissenschaftlichen Namen der Trompetenschnitzlinge, einer Pilzgattung